Kurt Sanderling (1912-2011), chef d'orchestre allemand ;
 Michael Sanderling (né en 1967), violoncelliste et chef d'orchestre allemand, fils de Kurt ;
 Stefan Sanderling (né en 1964), chef d'orchestre allemand, fils de Kurt ;
 Thomas Sanderling (né en 1942), chef d'orchestre allemand, fils de Kurt.

Autres 
 Bécasseau sanderling (Calidris alba), oiseau de la famille des scolopacidés.